Multifactorauthenticatie, verificatiemethode
 Malta Football Association, een voetbalbond
 Montserrat Football Association, een voetbalbond
 Museum of Fine Arts (Boston), een Amerikaans museum
 Movimento das Forças Armadas, Portugese partij